2 nazwane rowy wodne w Polsce:
 Rudy Rów – rów, lewy dopływ Parsęty, uchodzący koło osady Jagielnik
 Rudy Rów – rów, lewy dopływ Parsęty, uchodzący koło osady Zwartowo